Пути Кайсар Михара (; , , Индонезия) — австрийская  и актриса. Имеет чёрный пояс и разряд «Пендекар» (Мастер силата) IV степени. Отец пендекар Михар () — минангкабау по материнской линии.

Фильмография 
 2016: «Tatort: Die Kunst des Krieges»

Примечания

Ссылки 
 Pandeka Mihar Institut
  (ORF)

Мастера боевых искусств